Bermersbach ist ein Ortsname:
 Bermersbach (Forbach), Ortsteil der Gemeinde Forbach im Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg
 Bermersbach (Gengenbach), Ortsteil der Gemeinde Gengenbach im Ortenaukreis, Baden-Württemberg

Bermersbach ist ein Gewässername:
 Bermersbach (Kinzig), Zufluss eines linken Seitengrabens der Kinzig in der Gemeinde Gengenbach im Ortenaukreis, Baden-Württemberg. Siehe Liste der Zuflüsse der Schwarzwälder Kinzig.